Sånt är livet kan avse:

Sånt är livet (sång) – en sång framförd 1961 av Anita Lindblom, en svensk cover av "You Can Have Her".
Sånt är livet (sång av Niklas Strömstedt) – en sång av Niklas Strömstedt
Sånt är livet – namnet på dvd-versionen av den svenska filmen Vi fixar allt (1961)
Sånt är livet (TV-serie) – ett svenskt tv-program med start 1976
Sånt är livet (film) – en svensk film från 1996
Sånt är livet (tecknad serie) – den tecknade serien av Gérard Lauzier (franska: Tranches de vie)